Поліксен - мінерал.
 (22227) Поліксен - астероїд.